Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Phoebe :
 le , une frégate de cinquième rang de 36 canons, lancé en 1795 ; 
 le , un vaisseau de quatrième rang de 51 canons, lancé en 1854 ;
 le , un croiseur de la classe Pearl lancé en 1890 ;
 le , un destroyer de la classe Admiralty M, lancé en 1916 ;
 le , un croiseur léger de la classe Dido lancé en 1939 ;
 le , une frégate de la , lancé en 1964.

Phoebe